Hickory Grove ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Hickory Grove (Alabama)
 Hickory Grove (Arkansas)
 Hickory Grove (Adams County, Illinois)
 Hickory Grove (Carroll County, Illinois)
 Hickory Grove (Kentucky)
 Hickory Grove (Kentucky)
 Hickory Grove (Mississippi)
 Hickory Grove (New York)
 Hickory Grove (North Carolina)
 Hickory Grove (Ohio)
 Hickory Grove (Pennsylvania)
 Hickory Grove (South Carolina)
 Hickory Grove (Tennessee)
 Hickory Grove (Virginia)
 Hickory Grove (West Virginia)
 Hickory Grove (Wisconsin), im Grant County
 Hickory Grove (Manitowoc County, Wisconsin)
 Hickory Grove (Town), Town(ship) im Grant County, Wisconsin

Siehe auch:
 Hickory Grove Creek
 Hickory Grove Township